Nazwisko:
 Anne Frank
 Hans Frank
 Jakub Frank
 Karl Hermann Frank
 Oswald Frank – generał brygady WP
 Ilja Frank –  rosyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Jednostka monetarna:
 frank albański
 frank belgijski – BEF – (do wprowadzenia euro)
 frank burundyjski
 frank Dżibuti – DJF
 frank francuski – FRF – (do wprowadzenia euro)
 frank gwinejski – GNF
 frank komoryjski – KMF
 frank kongijski – CDF
 frank luksemburski – LUF – (do wprowadzenia euro)
 frank malgaski – MGF
 frank malijski
 frank Nowych Hebrydów
 frank rwandyjski – RWF
 frank szwajcarski – CHF
 frank tunezyjski
 frank CFA
Miejscowość w Polsce:
 Frank – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska
Miejscowość w USA:
 Frank – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
Inne pojęcia:
 Frank – album Amy Winehouse
 Frank – film animowany z 2014 roku
 Frank – bohater pasków komiksowych Janusza Christy
 Frank R. Paul